Luis de Wurtemberg (en alemán, Ludwig von Württemberg; Treptow an der Rega, 30 de agosto de 1756-Kirchheim unter Teck, 20 de septiembre de 1817) fue un militar perteneciente a la Casa de Wurtemberg.

Primeros años de vida 
Era el segundo de los hijos del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg y de su esposa, la margravina Federica de Brandeburgo-Schwedt. Su hermano mayor, Federico I, fue el primer rey de Wurtemberg y su hermana, Sofía Dorotea de Wurtemberg (María Fiódorovna), fue emperatriz consorte de Rusia. Aun así, Luis, al igual que sus hermanos menores, mantuvo su título de duque de Wurtemberg, en lugar de príncipe de Wurtemberg.

Carrera militar 
Luis fue un general de caballería. Era un comandante de alto rango del ejército lituano, pero se negó a combatir contra las tropas rusas en la guerra ruso-polaca de 1792, por lo que fue destituido de su puesto.

Matrimonios y descendencia 
El 28 de octubre de 1784, contrajo matrimonio con María Czartoryska (1768-1854), hija del príncipe Adam Kazimierz Czartoryski y de la condesa Izabela Flemming. Se divorciaron en 1793. Fruto de este primer matrimonio nació un hijo:
 Adán (1792-1847).

El 28 de enero de 1797 contrajo segundas nupcias con la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg (1780-1857), hija del príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y de la princesa Carolina de Orange-Nassau. La pareja tuvo cinco hijos:
 María Dorotea (1797-1855), contrajo matrimonio con el archiduque José Antonio de Austria, palatino de Hungría.
 Amelia (1799-1848), esposa del duque José de Sajonia-Altemburgo y madre de Alejandra de Sajonia-Altemburgo.
 Paulina (1800-1873), contrajo matrimonio con su primo, el rey Guillermo I de Wurtemberg, y fue madre del rey Carlos I.
 Isabel Alejandrina (1802-1864), esposa del margrave Guillermo de Baden (hijo del gran duque Carlos Federico I de Baden).
 Alejandro (1804-1885), contrajo matrimonio morganático con la condesa Claudia Rhédey de Kis-Rhéde. Fue el fundador de una de las ramas menores de la Casa de Wurtemberg, la de los duques de Teck.

Entre sus descendientes se encuentran el rey Juan Carlos I de España, la reina Isabel II del Reino Unido, el príncipe Carlos María Bonaparte, y el príncipe Juan Bautista de Thurn y Taxis, entre otros.

Ancestros

Referencias 
 Duke Louis of Württemberg.

Casa de Württemberg
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Duques de Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Generales del Imperio ruso
Personas de la Provincia de Pomerania